SOCOM est l'abréviation populaire de Special Operations Command. Généralement c'est un acronyme populaire du United States Special Operations Command (USSOCOM) américain. Le  Special Operations Command ( SOCOM), créé le , a été redésigné US Army Special Forces Command (USASFC) le . Les commandements de forces spéciales des forces armées des États-Unis comprennent généralement Special Operations Command dans leur appellation, mais leurs abréviations officielles sont en « SOC » et non en « SOCOM » (à l'exception de la marine dont le commandement des forces spéciales s'appelle le Naval Special Warfare Command). 

Il existe aussi un Special Operations Command australien, officiellement abrégé en SOCOMD, sans doute pour éviter les confusions.

Le terme SOCOM est également repris pour divers objets : 
 le pistolet HK MK23, commandé par l'USSOCOM, est surnommé « SOCOM »
 Le SOCOM II est une version courte du fusil M14 fabriquée par la firme commerciale Springfield Armory. 
 SOCOM, série de jeux vidéo de jeux vidéo de tir tactique dont :
 SOCOM: U.S. Navy SEALs
 SOCOM: U.S. Navy SEALs - Combined Assault
 SOCOM: Confrontation
 SOCOM: U.S. Navy SEALs - Fireteam Bravo 2
 SOCOM: U.S. Navy SEALs - Fireteam Bravo 3